De 1000 meter mannen op de Olympische Winterspelen 2010 in Vancouver vond plaats op woensdag 17 februari 2010 in de Richmond Olympic Oval in Richmond, Canada.

Records

Statistieken

Uitslag

Loting 

Mannen 01000 meter
2010